Twitch:
 Twitch — второй студийный альбом индастриал-метал-группы Ministry.
 Twitch — сайт потокового игрового видео.